Jeandet ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Daniel Jeandet (* 1975), argentinischer Fußballspieler
 Victor Muffat-Jeandet (* 1989), französischer Skirennläufer